Neumark může být:

Neumark (kryptoměna)
Neumark (příjmení) – příjmení
 Vila Neumark – vila v Brně

místopisné jméno
 Neumark (Durynsko) – město v Durynsku (Německo)
 Neumark (Sasko) – obec v Sasku (Německo)
 Nowe Miasto Lubawskie (německy Neumark) – město v Polsku
 Všeruby (okres Domažlice) (německy Neumark) – městys v okrese Domažlice v Plzeňském kraji
 Nová marka (německy Neumark) – region v Pruském království

Související články 
 Neumarkt (rozcestník)

Rozcestníky - místopisné jméno